CU, Cu или cu может относиться к:
 медь, символ «Cu» — 29-й химический элемент
 CU — код Кубы в стандарте ISO 3166
 .cu —  интернет-домен верхнего уровня для Кубы
 Cubana — национальная авиакомпания Кубы
 CU — код старославянского языка в стандарте ISO 639-1
 Устройство управления ()
 Кучевые облака ()
 Христианский Союз () — политическая партия Нидерландов
 Кредитный потребительский кооператив граждан ()
 Кэрри Андервуд — американская певица в стиле кантри

Университеты:
 Каирский университет (Египет)
 Университет Капилано (Канада]
 Карлтонский университет (Канада)
 Карлов университет (Чехия)
 Китайский университет Гонконга 
 Колумбийский университет (США)
 Университет Конкордия (Канада)
 Корнеллский университет (США)
 Калькуттский университет (Индия)
 Кембриджский университет (Великобритания)
 Колорадский университет (Боулдер) (США)